Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) – romanzo di Thomas Hardy del 1874

Film
Far from the Madding Crowd – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 Far from the Madding Crowd – film del 1915 diretto da Laurence Trimble, tratto dal romanzo omonimo
 Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) – film del 1967 diretto da John Schlesinger, tratto dal romanzo omonimo
 Far from the Madding Crowd – film per la televisione del 1998, tratto dal romanzo omonimo
 Far from the Madding Crowd – album dei Wuthering Heights del 2004
 Via dalla pazza folla (Far from the Madding Crowd) – film del 2015 diretto da Thomas Vinterberg